Den här artikeln innehåller statistik över världsmästerskapet i fotboll 2018 som spelas i Ryssland från 14 juni till 15 juli 2018.

Målskyttar

Assister

Straffsparksläggning
Mål i straffsparksläggning

 Juan Cuadrado
 Radamel Falcao
 Luis Muriel
 Simon Kjaer
 Michael Krohn-Dehli
 Eric Dier
 Harry Kane
 Marcus Rashford
 Kieran Trippier
 Marcelo Brozović
 Andrej Kramarić
 Luka Modrić (2)
 Ivan Rakitić (2)
 Domagoj Vida
 Alan Dzagojev 
 Aleksandr Golovin
 Sergej Ignasjevitj (2)
 Daler Kuzjajev
 Fjodor Smolov
 Denis Tjerysjev
 Andrés Iniesta
 Gerard Pique
 Sergio Ramos

Miss i straffsparksläggning

 Carlos Bacca
 Mateus Uribe
 Christian Eriksen
 Nicolai Jørgensen
 Lasse Schøne
 Jordan Henderson
 Milan Badelj
 Mateo Kovačić
 Josip Pivarić
 Mário Fernandes
 Fjodor Smolov
 Iago Aspas
 Koke

Målvaktsräddningar i straffsparksläggning

 Danijel Subašić (6)
 Igor Akinfejev (3)
 Kasper Schmeichel (2)
 Jordan Pickford (2)
 David Ospina (1)

Disciplin 
Utvisningar

1 utvisning

  Carlos Sánchez
  Igor Smolnikov
  Michael Lang
  Jérôme Boateng

Varningar

3 varningar

  Sebastian Larsson

2 varningar

  Éver Banega
  Javier Mascherano
  Nicolás Otamendi
  Toby Alderweireld
  Thomas Meunier
  Jan Vertonghen
  Casemiro
  Wílmar Barrios
  Mathias Jørgensen
  Yussuf Poulsen
  Harry Maguire
  Kyle Walker
  Lucas Hernández
  N'Golo Kanté
  Blaise Matuidi
  Kylian Mbappé
  Marcelo Brozović
  Mario Mandžukić
  Ante Rebić
  Šime Vrsaljko
  Karim El Ahmadi
  Héctor Herrera
  Hector Moreno
  Armando Cooper
  Michael Murillo
  Cristiano Ronaldo
  Jurij Gazinskij
  Igor Smolnikov
  Valon Behrami
  Stephan Lichtsteiner
  Fabian Schär
  M'Baye Niang
  Nemanja Matić
  Aleksandar Mitrović
  Mikael Lustig
  Jung Woo-young
  Ferjani Sassi
  Jérôme Boateng
  Rodrigo Bentancur

1 varning

  Marcos Acuña
  Gabriel Mercado
  Lionel Messi
  Marcos Rojo
  Nicolás Tagliafico
  Aziz Behich
  Mile Jedinak
  Mathew Leckie
  Mark Milligan
  Tom Rogic
  Josh Risdon
  Kevin De Bruyne
  Leander Dendoncker
  Eden Hazard
  Youri Tielemans
  Axel Witsel
  Philippe Coutinho
  Fagner
  Fernandinho
  Filipe Luís
  Neymar
  Santiago Arias
  Carlos Bacca
  Juan Cuadrado
  Radamel Falcao
  Carlos Sánchez
  Johan Mojica
  James Rodríguez
  Johnny Acosta
  Francisco Calvo
  Joel Campbell
  Cristian Gamboa
  David Guzman
  Kendall Watson
  Thomas Delaney
  Pione Sisto
  Ahmed Fathy
  Ali Gabr
  Ahmed Hegazy
  Sam Morsy
  Trézéguet
  Jordan Henderson
  Jesse Lingard
  Ruben Loftus-Cheek
  John Stones
  Olivier Giroud
  Benjamin Pavard
  Paul Pogba
  Corentin Tolisso
  Vahid Amiri
  Karim Ansarifard
  Sardar Azmoun
  Omid Ebrahimi
  Ehsan Haji Safi
  Alireza Jahanbakhsh
  Masoud Shojaei
  Alfreð Finnbogason
  Emil Hallfreðsson
  Birkir Már Sævarsson
  Makoto Hasebe
  Takashi Inui
  Eiji Kawashima
  Tomoaki Makino
  Gaku Shibasaki
  Tin Jedvaj
  Dejan Lovren
  Josip Pivarić
  Marko Pjaca
  Ivan Rakitić
  Ivan Strinić
  Domagoj Vida
  Nordin Amrabat
  Mehdi Benatia
  Mbark Boussofa
  Manuel da Costa
  Achraf Hakimi
  Munir
  Edson Álvarez
  Carlos Salcedo
  Jesús Gallardo
  Andrés Guardado
  Miguel Layún
  Bryan Idowu
  Leon Balogun
  John Obi Mikel
  William Troost-Ekong
  Ricardo Ávila
  Edgar Barcenas
  Eric Davis
  Fidel Escobar
  Anibal Godoy
  Gabriel Gómez
  Luis Tejada
  Pedro Aquino
  Paolo Guerrero
  Paolo Hurtado
  Renato Tapia
  Yoshimar Yotún
  Jan Bednarek
  Jacek Góralski
  Grzegorz Krychowiak
  Cédric
  Bruno Fernandes
  Raphaël Guerreiro
  Ricardo Quaresma
  Adrien Silva
  Jurij Gazinskij
  Aleksandr Golovin
  Ilja Kutepov
  Fjodor Smolov
  Roman Zobnin
  Taiseer Al-Jassam
  Xherdan Shaqiri
  Granit Xhaka
  Denis Zakaria
  Idrissa Gana Gueye
  Cheikh N'Doye
  Youssouf Sabaly
  Salif Sané
  Branislav Ivanović
  Adem Ljajić
  Sergej Milinković-Savić
  Luka Milivojević
  Aleksandar Prijović
  Sergio Busquets
  Gerard Piqué
  Viktor Claesson
  Albin Ekdal
  John Guidetti
  Hwang Hee-chan
  Son Heung-min
  Lee Jae-sung
  Moon Seon-min
  Lee Seung-woo
  Kim Shin-wook
  Lee Yong
  Kim Young-gwon
  Anice Badri
  Ghaylene Chaalai
  Mats Hummels
  Thomas Müller
  Cristian Rodríguez

Matchutmärkelser

 GS = Gruppspel
 ÅF = Åttondelsfinal
 KF = Kvartsfinal
 SF = Semifinal
 F = Final
 TP = Tredjepris

Matchens bäste spelare

Hållna nollor

Arenor

Vinnare och förlorare
Flest vinster: 6 – Belgien, Frankrike
Minst antal vinster: 0 – Australien, Costa Rica, Island, Marocko, Egypten, Panama
Flest förluster: 3 – Egypten, England, Panama
Minst antal förluster: 0 – Danmark, Frankrike, Spanien
Flest oavgjorda matcher: 3 – Danmark, Spanien
Minst antal oavgjorda matcher: 0 – Belgien, Egypten, Mexiko, Nigeria, Panama, Peru, Polen, Saudiarabien, Serbien, Sverige, Sydkorea, Tunisien, Tyskland, Uruguay
Flest poäng i gruppspelet: 9 – Belgien, Kroatien, Uruguay
Minst antal poäng i gruppspelet: 0 – Egypten, Panama

Lagranking
Rankingen är baserad på resultat och kvalitén på motståndet.

Allmän lagstatistik

 SM = spelade matcher
 V = vinster
 O = oavgjorda matcher
 F = förluster
 P = ackumulerade poäng
 P/M = poäng per match i snitt
 GM = gjorda mål
 GM/M = gjorda mål per match i snitt
 IM = insläppta mål
 IM/M = insläppta  mål per match i snitt
 MS = målskillnad
 MS/M = målskillnad per match i snitt
 GK = gula kort
 GK/M = gula kort per match i snitt
 RK = röda och/eller gula kort
 RK/M = röda kort per match i snitt

Per federation

Referenser 

2018
Statistik